Muckendorf ist der Name folgender Orte:

 Muckendorf (Gemeinde Pöggstall) in Niederösterreich
 Muckendorf an der Donau, Ortsteil der Gemeinde Muckendorf-Wipfing in Niederösterreich

Siehe auch:
 Muggendorf
 Mückendorf